Jynx může být:

ptačí rod  krutihlav (Jynx) z čeledi datlovitých
pokémon Jynx, postavička z japonských videoher, anime seriálu, sběratelské karetní hry a z komiksu (Manga)